Pico Vermelho (Remédios) — elevação no concelho de Ponta Delgada, ilha de São Miguel, arquipélago dos Açores
Pico Vermelho (Ribeira Grande) — elevação no concelho da Ribeira Grande, ilha de São Miguel, arquipélago dos Açores

Desambiguações de topônimos